

Astronomia
 69311 Russ – asteroide areosecante della fascia principale

Geografia
 Russ – comune francese del Basso Reno (Alsazia)

Onomastica
 Russ – ipocoristico del nome proprio di persona Russell

Persone
 Joanna Russ – scrittrice statunitense
 Kurt Russ – calciatore e allenatore di calcio austriaco
 Matthias Russ – ciclista su strada tedesco
 Russ – pseudonimo di Russel Vitale, rapper statunitense
 Tim Russ – attore statunitense

Pagine correlate 

 Rus' (disambigua)
 RUS

Altri progetti